Наоми Вудс (, настоящее имя — Элисса Алексис (Elissa Alexis), род. 1 июня 1996 года) — американская порноактриса и эротическая модель.

Биография 
Родилась в июне 1996 года в городе Майами-Бич, штат Флорида. О ранней жизни известно мало. В 2015 году, в возрасте 19 лет, начинает сниматься в фильмах для взрослых.

Работала со студиями Bang Bros, Brazzers, Naughty America, Girlfriends Films, Mofos, Reality Kings, Lethal Hardcore, Jules Jordan Video, Evil Angel, Hard X и Blacked.

В январе 2017 года была выбрана «Pet of the Month» журнала «Penthouse».

Снялась более чем в 90 фильмах.

Избранная фильмография 
 Boober Drivers,
 Creeping Tom 2,
 Cute Little Things,
 Daddy And Me,
 Father Daughter Bonding,
 Interracial Threesomes 3,
 Shared For The First Time
 Super Cute 4.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Penthouse Pets